Лесничество — посёлок в Оренбургском районе Оренбургской области. Входит в состав Пригородного сельсовета.

География 
Посёлок расположен в лесной местности, в долине реки Урал, недалеко от районного центра — Оренбурга. Фактически слился с пос. Пригородный.
Часовой пояс

Население

Транспорт 
Остановка «Шоссейная улица».

Примечания 

Населённые пункты Оренбургского района
Населённые пункты на реке Урал